Джерба (остров) — остров в Средиземном море.
 Джерба (язык) — берберский язык (или диалект) на острове Джерба в Тунисе.
 Джерба (река) — река на юге Восточной Сибири, приток реки Лена.
 Джерба, Али (род. 1981) — канадский футболист камерунского происхождения, нападающий.